Rigodiadelphus är ett släkte av bladmossor. Rigodiadelphus ingår i familjen Leskeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rigodiadelphus